Кубок Канады по кёрлингу 2011 () проводился в городе Кранбрук (Британская Колумбия) c 30 ноября по 4 декабря 2011 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 9-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2012, в очередном розыгрыше  2013 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2013.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевина Мартина.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Дженнифер Джонс.

Квалификация для участия в турнире 
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 7 мужских и 7 женских команд. Автоматическую квалификацию в розыгрыш Кубка получили победители предыдущего Кубка Канады 2010 (соответственно, команды скипов Гленна Ховарда и Стефани Лоутон). Также автоматическую квалификацию получили победители  и  чемпионатов Канады 2011 (соответственно, команды скипов Джеффа Стоутона и Эмбер Холланд). Остальные 5 мест в каждом из розыгрышей заполнили команды, занимающие, если не учитывать вышеуказанные команды, по результатам сезона 2010—2011 пять лучших мест в системе рейтингования канадских команд  ().

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: команда, занявшая 1-е место, проходит напрямую в финал, команды, занявшие в группе 2-е и 3-е место, играют в полуфинале за выход в финал.

Время начала матчей дано по UTC−7.

Мужчины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 3 декабря, 18:00

Финал. 4 декабря, 13:30

Итоговая классификация

Женщины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 3 декабря, 13:00

Финал. 4 декабря, 9:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Канады 2011 (в веб-архиве по состоянию на 1 января 2012)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2011
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2011

2011
Спорт в Канаде в 2011 году
Спортивные соревнования в Британской Колумбии